Simler ist der Name von

 Georg Simler (1477–1536), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Johann Wilhelm Simler (1605–1672), Schweizer Dichter
 Josias Simler (1530–1576), Schweizer Theologe und Landeskundler
 Rudolf Theodor Simler (1833–1873), Schweizer Chemiker, Gründer des Schweizer Alpen-Clubs

Sonstiges:
 Simler-Schneefeld, Schneefeld im Grahamland, Antarktika

Siehe auch
 Simmler